Ugowski ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Ugowski (* 1943), deutsche Schauspielerin
 Paul Ugowski (1908–1967), deutscher Manager